Роксоланы:
 Роксоланы — сарматское племя.
 Роксоланы — просторечное название вида китайских обезьян Рокселланов ринопитек.
 Роксоланы — населённый пункт, село в Одесской области.

См. также 
 Роксолана